Евсей Никитич Атрощенко (2 октября 1903, с. Грабовка, Гомельская область, Белоруссия — ?) — разведчик. Полковник.

Биография 
В РККА с 1925 года. Член ВКП(б) с 1927 года.

Окончил начальное училище (1920), школу младшего комсостава 14-го тяжелого артиллерийского дивизиона(январь — октябрь 1926), Киевскую артиллерийскую школу (1929—1931), артиллерийские курсы усовершенствования начсостава (1937), Специальный факультет Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе (1937—1939).

Красноармеец, старшина сверхсрочной службы 14-го артиллерийского полка, который в мае 1928 переименован в 11-й корпусной артиллерийский полк (ноябрь 1925 — октябрь 1929).

Курсовой командир Киевской артиллерийской школы, помощник командира, командир батареи 1-го Киевского артиллерийского училища (июнь 1931 — сентябрь 1937).

В распоряжении Разведывательного управления Штаба РККА (январь — май 1939), заместитель начальника 2-го отделения 1-го отдела (май 1939 — июнь 1941) Разведуправления. Летом 1939 года — в составе оперативной группы РУ занимался вербовкой иностранцев, которые собирались выезжать с территории Северной Буковины и Бессарабии, занятых Красной Армией в июне. В июне 1941 года некоторое время — начальник 1-го отдела РУ Генерального штаба РККА.

Участник Великой Отечественной войны. Служил в разведывательном отделе штаба Северного фронта, занимался подготовкой разведывательно-диверсионных отрядов, позднее — заместитель начальника разведотдела Ленинградского штаба партизанского движения, начальник штаба 109-й стрелковой Ленинградской дивизии.

С 1949 года — военный атташе при посольстве СССР в Иране.

Награды 
 Орден Красного Знамени.
 Орден Отечественной войны I ст.

Литература 
 Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ: дела и люди. — СПб. — М., 2003. — С. 204.
 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 1918—1945 гг. — М., 2012. — С. 72—73.
 Густерин П. В. Восточный факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. — Саарбрюккен, 2014. — ISBN 978-3-659-37302-2.

Ссылки 
 Атрощенко Евсей Никитич
 Память народа

Члены КПСС
Выпускники специального факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе
Разведчики СССР
Персоналии:Военная разведка
Сотрудники ГРУ
Разведчики Великой Отечественной войны
Военные атташе СССР